Rodine (Črnomelj), een plaats in de Sloveense gemeente Črnomelj, of
Rodine (Žirovnica), een plaats in de Sloveense gemeente Žirovnica.